Fisiologia: Pet (flatulència), gas expulsat per l'anus fent soroll (si no sona és una llufa)
 Gastronomia: Pet de monja, una galeta tradicional catalana
 Informàtica: Personal Electronic Transactor o Commodore PET, un antic ordinador
 Idiomes: PET o Cambridge English: Preliminary, un examen internacional d'anglès
 Materials: PET o PoliEtilè Tereftalat, un material termoplàstic
 Micologia: Pet de llop, un bolet poc apreciat en la cuina
 Música: 
Els Pets, un grup de pop català
Pet Shop Boys, un grup de synthpop britànic
 Radiologia: PET o Tomografia per Emissió de Positrons, un tipus de prova mèdica

 Onomàstica:''

 Pet (cognom), cognom romà
 Publi Eli Pet (cònsol 337 aC), cònsol el 337 aC 
 Publi Eli Pet (edil 296 aC) (Publius Aelius Paetus), edil plebeu el 296 aC
 Gai Eli Pet, cònsol el 286 aC 
 Quint Eli Pet (pontífex), Pontífex el 216 aC 
 Publi Eli Pet (cònsol 201 aC), cònsol el 201 aC 
 Sext Eli Pet, cònsol el 198 aC 
 Quint Eli Pet (cònsol), cònsol el 167 aC 
 Sext Articuleu Pet, cònsol el 101
 Publi Autroni Pet (cònsol electe), cònsol el 65 aC 
 Publi Autroni Pet (cònsol sufecte), cònsol sufecte el 33 aC 
 Luci Autroni Pet, procònsol a Àfrica vers el 30 aC
 Gai Cesenni Pet o Gai Cesoni Pet, cònsol l'any 61 
 Luci Castrini Pet, magistrat local romà
 Luci Papiri Pet, filòsof amic de Ciceró